XV чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 30 сентября 2005 по 23 апреля 2006 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). На втором этапе в подгруппах за 1—4-е и 5—8-е места коллективы провели четыре тура по кругу с учётом очков, набранных на первом этапе.

1 этап 

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |
{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |1-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|01.10||align=left rowspan=2|Локомотив Х — Юракадемия-2|| 3:1 || 25:20 || 25:20 || 23:25 || 25:23 ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|02.10|| 3:1 || 27:29 || 25:15 || 27:25 || 25:23 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01.10||align=left rowspan=2|Маркохим — Зарево|| 3:0 || 25:20 || 25:15 || 25:20 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|02.10|| 3:0 || 25:21 || 25:19 || 25:13 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|01.10||align=left rowspan=2|Азот — Крымсода|| 3:2 || 25:20 || 21:25 || 25:17 || 25:27 || 15:9
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|02.10|| 3:0 || 25:23 || 25:20 || 26:24 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01.10||align=left rowspan=2|Локомотив Дн — Юракадемия|| 1:3 || 21:25 || 21:25 || 25:19 || 23:25 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|02.10|| 3:1 || 25:19 || 25:21 || 20:25 || 27:25 ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 Финальный этап 
 За 1—4-е места 

 За 5—8-е места 

 Переходные матчи 

 Призёры 
 «Азот-Спартак» (Черкассы) «Крымсода» (Красноперекопск) «Маркохим» (Мариуполь)'''

Высшая лига «А»

1 этап

За 1—6-е места 

 ВК «Киев» на втором этапе сменил название на «Локомотив»; «Юниону» за неявки на пять матчей засчитаны поражения без начисления очков.

Переходный турнир за 7—12-е места 
В турнире приняли участие команды, занявшие 7-10 места в высшей лиге «А», и команды, занявшие 1-2 места в высшей лиге «Б».

Высшая лига «Б» 

 «Динамо-Энергетику» за неявки на два матча засчитаны поражения без начисления очков.

Переходный турнир 
В турнире приняли участие команды, занявшие по итогам турнира высшей лиги «Б» 3-6 места (кроме тираспольского «Динамо-Энергетика»), и две лучшие команды первой лиги.

Первая лига

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

1—3-е места

4—6-е места

7—10-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2005 год в волейболе
2006 год в волейболе